

Ссылки 
 Международный олимпийский комитет – Скво-Велли 1960 - Медальный зачет

Зимние Олимпийские игры 1960
Итоги зимних Олимпийских игр